Кувез (от  «наседка», «инкубатор») — приспособление с автоматической подачей кислорода и с поддержанием оптимальной температуры, в которое помещают недоношенного или заболевшего новорождённого.

Устройство 
Представляет собой ящик из прозрачного стекла, нагревательного элемента, устройства для увлажнения воздуха и управляющего блока. Инкубатор обычно изготавливают из оргстекла или подобных материалов, устойчивых к химической дезинфекции, в боковых стенках располагаются окошки и дверцы для рук ухаживающего персонала. Для уменьшения потери тепла современные кувезы выпускаются с двойными стенками.

Управляющий блок обычно имеет систему сервоконтроля, позволяющую поддерживать оптимальный температурный и кислородный режимы и степень влажности.

Поддержание влажности осуществляется за счёт дистиллированной воды, находящейся в специальном резервуаре, и вентилятора, направляющего часть потока от нагревательного элемента на поверхность воды.

История

См. также 
 Недоношенный ребёнок
 Искусственная утроба
 Оксигенотерапия

Примечания

Литература 
 Зернов Н. Г. 
 
 

Акушерство
Неонатология
Медицинское оборудование
Преждевременные роды
Реанимация